

Cinema e televisione 
 Fandango – cortometraggio del 1928 di Henry W. George
 Fandango – film del 1985 di Kevin Reynolds
 Fandango – film del 2000 di Matthias Glasner

Musica e danza 
 fandango – stile musicale spagnolo che ha dato origine alla danza omonima.
 Fandango – composizione attribuita a Domenico Scarlatti
 Fandango – gruppo musicale italiano
 Fandango – gruppo musicale messicano
 Fandango – gruppo musicale statunitense
 Fandango – album omonimo del 1977 del suddetto gruppo
 Fandango – album del 1982 di Herb Alpert
 Fandango – brano del 1976 dall'album La torre di Babele di Edoardo Bennato
 Fandango – brano del 2002 dall'album Remedy Lane dei Pain of Salvation
 Fandango – brano del 2014 dall'album Snob di Paolo Conte

 Fandango! – album del 1975 degli ZZ Top

Altro 
 Fandango – tonalità di colore fucsia
 Fandango (1981-) – pseudonimo di Curtis Jonathan Hussey, wrestler professionista statunitense
 Fandango – fumetto della Panini Comics
 Fandango – gruppo multimediale italiano di produzione e distribuzione editoriale e cinematografico
 Fandango Media – azienda statunitense di vendita di biglietti